Замок Мунесс () — шотландский замок, который расположен в 4 км к востоку от деревни Уйесаунд, в юго-восточной части острова Анст, в архипелаге Шетландских островов. Замок состоит из продолговатого здания, размером около 22 м над уровнем моря, и круглой башни.

Основан в 1598 году Лоренсом Брюсом (1547—1617), представителем дворянского рода Брюсов, сыном Джона Брюса и Эуфим Элфинстоун.

В 1971 году замок и окружающая его каменная изгородь были включены в список архитектурных памятников категории «A»

См. также 
 Список замков Шотландии

Примечания 

Замки Шотландии
Замки, построенные в XVI веке
Руины в Шотландии
Анст